Берш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Берш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Берш (Sander volgensis) — вид риб родини окуневих роду судак.